Juan Manuel Rodríguez puede hacer referencia a las siguientes personas:

Juan Manuel Rodríguez (1771-1847), presidente de El Salvador.
Juan Manuel Rodríguez López (1954-), escritor ecuatoriano.
Juan Manuel Rodríguez Ojeda (1853-1930), bordador y diseñador español.
Juan Manuel Rodríguez Parrondo (1964-), físico español.
Juan Manuel Rodríguez Pérez (1958-), entrenador de fútbol español.
Juan Manuel Rodríguez Tobal (1962-), poeta español.
Juan Manuel Rodríguez Vega (1944-), futbolista chileno